Begoña – distretto di Bilbao
 Begoña – prenome femminile basco e spagnolo
 Begoña – stazione della metropolitana di Madrid